Les mots riparius, riparia et riparium sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « des rives, des rivages,  ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (8599) Riparia est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Riparia est un genre de passereaux, de la famille des Hirundinidés.
 Le riparia Gloire de Montpellier est un porte-greffe de la vigne.
 En taxonomie, les mots riparius, riparia et riparium sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : riparius, riparia, riparium.

Toponyme 
 La Dora Riparia est une rivière du Piémont (Italie), affluent de rive gauche du Pô.

Notes et références 

Épithète spécifique